Ліга Умаглесі 1990 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. На початку 1990 року Грузинська футбольна федерація ухвалила рішення вийти із Федерації футболу СРСР та проводити самостійний чемпіонат серед найсильніших команд республіки. Цей турнір вважається першим незалежним чемпіонатом Грузії. Титул чемпіона здобула Іберія (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ляхві (Цхінвалі) знявся з чемпіонату після 24-х турів після усіх програних матчів.

Позначення:

Результати 

* - технічна поразка

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1990
Грузія
1990 у грузинському спорті